La famiglia Parrocel fu una dinastia di pittori ed incisori francesi, proveniente originariamente da Montbrison nella regione della Loira, particolarmente prolifica, producendo, a partire dal XVI secolo, quattordici pittori in sei generazioni.

Il capostipite Georges nacque e morì a Montbrison, mentre il figlio Barthélemy, nato a Montbrison, si trasferì a Brignoles, dove nacquero i suoi figli. Questi fu il primo pittore della dinastia, nonostante fosse destinato ad una carriera ecclesiastica, discendendo da un'eminente famiglia di Montbrison.

Le figure più di rilievo della famiglia operarono nel XVII e XVIII secolo: Joseph Parrocel e suo figlio Charles Parrocel furono notevoli pittori di battaglie e scene di caccia, il nipote di Joseph, Pierre Parrocel, fu un prolifico pittore di soggetti a tema religioso, come fu pure suo nipote ed allievo Étienne Parrocel, che trascorse la sua vita lavorativa a Roma.

Albero genealogico

Capostipite

Barthèlemy ebbe altri quattro figli: un maschio (terzogenito) e tre femmine che non si dedicarono all'arte della pittura.

Ramo di Louis Parrocel

I figli Louis e Jean Baptiste non si dedicarono all'arte della pittura.

Ramo di Joseph Parrocel

Joseph Parrocel ebbe molti figli, ma solo i due citati si distinsero nelle arti e nelle scienze: Charles fu pittore ed incisore, mentre Jean Joseph fu disegnatore e poi ingegnere.

Ramo di Ignace Jacques Parrocel (figlio di Louis)

Ignace Jacques ebbe in tutto dieci figli, di cui solo il quartogenito Étienne si distinse come pittore. Il figlio maggiore Jean Louis, negoziante, ebbe 7 figli, 4 maschi e 3 femmine. Di questi Joseph fu caporale delle guardie del corpo di Luigi XV e di Luigi XVI, divenne cavaliere di Sant Louis e acquisì il titolo di marchese de Tavel, Jean Jacques François fu priore di Chartreux a Valbonne, Antoine fu monaco e Joseph Grégoire mineralogista.

Ramo di Pierre Parrocel (figlio di Louis)

Pierre ebbe altri sei figli.

Ramo di Joseph François Parrocel (figlio di Pierre)

Joseph François ebbe dalla prima moglie una figlia, Jeanne Françoise signora di Valrenseaux,che fu pittrice di fiori e animali. Dalla seconda moglie inglese ebbe tre figlie: Marie (Marion), che fu pittrice di soggetti storici, Thérese che dipingeva miniature e Jeannette che non si dedicò all'arte della pittura.

Ramo di Jean Baptiste Parrocel (figlio di Louis) - discendenti del XVIII-XIX secolo

In quest'ultimo ramo di discendenza non ci sono stati artisti di professione. L'ultimo discendente, Étienne-Antoine Parrocel, l'autore dei testi in bibliografia, fu in primo luogo un imprenditore e secondariamente fu uno storico dell'arte ed un pittore.

Note

Bibliografia
 Étienne Parrocel, Annales de La Peinture, 2009
 Étienne Parrocel, Monographie des Parrocel: Essai, 1861

Collegamenti esterni
 

Pittori francesi
Famiglie francesi